Пиньейруш (Монсан) — район в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Пиньейруш (Табуасу) — район в Португалии, входит в округ Визеу.